Hirschfeld (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Hirschfeld (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hirschfeld (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Hirschfeld (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Personen met de achternaam Hirschfeld
Hadassa Hirschfeld (1951), Nederlands geschiedkundige, bestuurder en activiste
Hans Hirschfeld (1899-1961), Nederlands econoom en ambtenaar
Magnus Hirschfeld (1868-1935), Duits arts en seksuoloog
Otto Hirschfeld (1843-1922), Duits oud-historicus en epigraficus

Zie ook
Hirschfelde, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen